Gefährliche Freundschaft steht für:

 Gefährliche Freundschaft, Alternativtitel von Herzen in Flammen, US-amerikanischer Film von Raoul Walsh (1941)
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Gefährliche Freundschaft, deutscher Fernsehfilm von Bodo Fürneisen (1982)
 Tatort: Gefährliche Freundschaft, Folge der Fernsehserie Tatort (1993)